

Cinema 
 Cam – film del 2018 diretto da Daniel Goldhaber

Geografia 
 Cam – fiume dell'Inghilterra, che bagna Cambridge
 Cam – paese presso Dursley, Inghilterra

Sigle 
 Campo di Aggiornamento Metodologico per i capi scout dell'AGESCI
 Carrozzeria Autodromo Modena, azienda italiana cessata che produceva autobus
 Catapult Aircraft Merchantman – un tipo di nave mercantile da cui poteva decollare ma non atterrare un aereo da combattimento durante la seconda guerra mondiale
 Causal analog model – modello causale analogo, nella sperimentazione animale
 Cell adhesion molecule – anche note come molecole di adesione
 Centrifuge Accommodations Module – modulo per la generazione di un sistema di gravità controllato
 Circolo Astrofili di Milano 
 Club Alpin Monégasque
 Computer-Aided Manufacturing – fabbricazione assistita da computer
 Conditional Access Module – dispositivo elettronico che consente di vedere programmi televisivi criptati
 Content addressable memory – memoria indirizzabile per contenuto, un tipo speciale di memoria elettronica
 Crassulacean acid metabolism – modalità di assorbimento dell'anidride carbonica nella fotosintesi in alcune piante, detta anche fotosintesi CAM
 Creazioni Artistiche Musicali – Etichetta discografica italiana specializzata nella pubblicazione di colonne sonore
 Criteri Ambientali Minimi – Riferimento normativo (disciplinato dal Ministero dell'Ambiente) per gli acquisti ecosostenibili negli appalti pubblici (GPP).
 CAM – sigla dell'Ordine mechitarista
 CAM – sigla automobilistica internazionale del Camerun
 Centro di Ateneo per i Musei - CAM
 Consorzio Acquedottistico Marsicano - CAM

Codici 
 CAM – codice nazionale CIO della Cambogia
 CAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Camiri (Bolivia)
 cam – codice ISO 639-3 della lingua cemuhî
 CAM – Cuerpo de Aeronáutica Militar o anche Cuerpo de Aviación Militar de Guatemala, Corpo dell'Aeronautica militare guatemalteca o Corpo dell'Aviazione militare del Guatemala
 CAM – codice identificativo del TACAN di Cameri, radioassistenza per la navigazione aerea

Astronomia 
 Cam – abbreviazione della costellazione della Giraffa

Mineralogia 
 Cam – abbreviazione del gruppo dei clinoanfiboli

Musica 
 CAM – casa discografica italiana

Onomastica
 Cam – ipocoristico del nome proprio di persona Cameron

Persone 
 Cam, pseudonimo di Camaron Marvel Ochs (1984) – cantante statunitense

Altro 
 Cam – uno dei figli di Noè
 Cam – abbreviazione di camera, fotocamera o telecamera
 CAM Casoria Contemporary Art Museum – museo di Casoria (Italia)

Note